Marmi Lanza Verona ist ein italienischer Männer-Volleyballverein in Verona in der Provinz Verona (Region Venetien), der in der italienischen Serie A spielt.

Der Verein wurde 2001 gegründet und spielte auch als Canadiens Verona und aktuell als Blu Volley Verona. Auch die deutschen Nationalspieler Frank Dehne, Robert Kromm und Marcus Popp waren in Verona aktiv.

Weblinks 
 offizielle Homepage des Vereins (italienisch)
 Profil auf Legavolley

Verona, Marmi Lanza
Sportverein in Venetien
 
Organisation (Verona)
Gegründet 2001